Крути́хинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Крутиха.

География 
Климат Крутихи континентальный температура январь −19,5 °C, февраль −12,3 °C , март +3,7 °C, апрель +14,0 °C, май +20,0 °C, июнь +26,8 °C, июль +29,8 °C, август +28,0 °C, сентябрь +16,3 °C, октябрь +7,8 °C, ноябрь −1,6 °C, декабрь −10,0 °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3804 человека, в том числе 1759 мужчин и 2045 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Крутиха.

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края